Hawthorn Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Hawthorn Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire